

Ковен — місто, штат Теннессі
 Ковен — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Персоналії 
 Ебігейл Ковен (, нар. 1998) — американська актриса і модель.